Умлекан — топоним:

 Умлекан — река в России, приток Зеи.
 Умлекан — село в России, Зейский район Амурской области.

См. также 
 Умлеканское — озеро в России, бассейн Зеи.
 Умлеканский сельсовет — муниципальное образование (сельское поселение), Зейский район Амурской области.